

Турниры 

 
1908
Все хронологические списки